Styrax obassis Siebold & Zucc., 1839 è una specie di pianta florescente della famiglia delle Styracaceae. È originaria dell'isola di Hokkaidō in Giappone e della Cina.

Coltivazione
Styrax obassis viene coltivata come  pianta ornamentale nei giardini.

Note

Bibliografia
  E. Kato and T. Hiura, Fruit set in Styrax obassia (Styracaceae): the effect of light availability, display size, and local floral density, American Journal of Botany. 1999;86:495-501.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 

Styracaceae
Taxa classificati da Philipp Franz von Siebold
Taxa classificati da Joseph Gerhard Zuccarini